Gaeumanniella är ett släkte av svampar. Gaeumanniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gaeumanniella